Blackeberg (metrostation) - metrostation in Stockholm in de onderstaande wijk
 Blackeberg (wijk)